Hunedoara má několik významů:

 Hunedoara (župa)  – Župa (Judeţ) v Rumunsku
 Hunedoara – město v Rumunsku
 Hunedoara (hrad) – hrad ve městě Hunedoara